Hernia nuclei pulposi
 Humaan neutrofiel proteïne
 Huis van Nederlandse Provincies